Anđelić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Anđelić (1940–2021), jugoslawischer Eishockeyspieler
 Ana Anđelić (* 1998), kroatische Hallen- und Beachhandballspielerin